Revenge (englisch für „Rache“, „Revanche“, „Ahndung“) steht für:

Schiffe:
 Revenge (Schiff, 1577), Kriegsschiff unter englischer Flagge
 Revenge (Schiff, 1717), Schiff des amerikanischen Piraten Major Stede Bonnet
 HMS Revenge, Schiffe der Royal Navy
 HMS Revenge (06), britisches Kriegsschiff; Typschiff der Revenge-Klasse

Musik:
 Revenge (Kiss-Album),  Album von Kiss
 Revenge (Eurythmics-Album), Album der Eurythmics
 Revenge (französische Band), französische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band
 Revenge (griechische Band), griechische Black-Metal-Band
 Revenge (italienische Band), italienische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band
 Revenge (kanadische Band), kanadische Black- und Death-Metal-Band
 Revenge (kolumbianische Band), kolumbianische Speed- und Heavy-Metal-Band

Film und Fernsehen:
 Revenge (2017), französischer Film von Coralie Fargeat
 Revenge (2007), US-amerikanischer Fernsehfilm von Damon Santostefano 
 Revenge (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2011 bis 2015)
 Revenge – Eine gefährliche Affäre, US-amerikanischer Film von Tony Scott (1990)
 Revenge – Des Teufels blutige Krallen, US-amerikanischer Film von Christopher Lewis (1986)